Speccott ist der Familienname folgender Personen:

 Humphrey Speccott (vor 1532–1589/1604), englischer Politiker, siehe Humphrey Specote

 Paul Speccott (um 1600–1644), englischer Politiker
 Peter Speccott (um 1595–1655), englischer Politiker

Siehe auch:
 Speccot